Hovden kan syfta på:

 Hovden i Setesdal – en by i Bykle i Aust-Agder fylke i Norge, 
 Hovden, Vänern – en ö i Vänern,

Insjöar i Sverige

Hovden, Östergötland, sjö i Linköpings kommun,  (7,8 ha)
Hovden, Uppland, sjö i Heby kommun,  (5,81 ha)

Personer
 Anders Hovden (1860–1943), en norsk landsmålsförfattare och psalmdiktare

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn